Бугаев, Сергей:
 Бугаев, Сергей Анатольевич («Африка»; род. 1966) — советский и российский художник, музыкант и актёр.
 Бугаев, Сергей Иванович (1956— 1995) — российский музыкальный продюсер.
 Бугаев, Сергей Петрович (1936—2002) — советский российский электрофизик, академик РАН.